SUT je lahko:

Akronimi 

 SUT – specifične učne težave: raznolika skupina primanjkljajev

Kode 

 SUT – letališka koda IATA civilnega letališča v Sumbawangi (Tanzanija)

Oborožitev 

 SUT – nemški torpedo